Подорожний Сергій Миколайович (народився 10 червня 1964 р. в м. Мелітополь Запорізька область). З 1990 року працює в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Б. Хмельницького.

Біографія 

17 вересня 1999 року успішно захистив в Державному Нікітському ботанічному саду (УААН) м.Ялта дисертацію на тему «Пірогенні сукцесії кримськососнових лісів південного макросхилу Головного пасма Кримських гір» на здобуття наукового ступеню кандидата біологічних наук.

З квітня 2005 року доцент кафедри ботаніки, а з 2016 року — завідувач кафедрою ботаніки і садово-паркового господарства.

Науково-дослідна робота 
 Науково-дослідницька робота Подорожного С. М. зосереджена на вивченні флороценотичного різноманіття півдня України, оцінці рослинних ресурсів та розробці рекомендацій по сталому розвитку окремих територій з високим рівнем біорізноманіття.
 Брав участь у виконанні понад 16 міжнародних наукових проектів (WWF, Wetlands international, DEFRA) з вивчення біорізноманіття Сивашу, Дунаю та інших територій.
 З 1999 року і по сьогодні Сергій Миколайович є експертом Дунай-Карпатської програми WWF. Подорожний С. М. активно залучає студентів до наукової роботи. Він організовує експедиційні виїзди, збирає польові матеріали, керує дипломними та курсовими роботами.
 Взагалі наукові здобутки Подорожного Сергія Миколайовича представлені у 75 наукових працях.

Нагороди 

 Почесний знак «Відмінник освіти України»

Науковці Мелітопольського державного педагогічного університету
Випускники Мелітопольського педагогічного університету
Українські педагоги